Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (quarti di finale)
 Henrik Sundström (finale)
 Juan Aguilera (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Aaron Krickstein (campione)
 Libor Pimek (semifinali)
 Zoltán Kuhárszky (primo turno)
 Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1984